«Неуязвимый» или «Непробиваемые доспехи» (, ) — гонконгский фильм с боевыми искусствами 1977 года Ын Сиюня. В главных ролях , Хван Чжон Ри и Тино Вон.

Сюжет 
Чжэн Чжун, авторитетный императорский министр, тайно приказывает своему человеку, Ху Луну, устранить чиновника Лю. Ху выполняет задание и тем самым подставляет генерала Сяо Жуфэна. Генерал вынужден бежать и отыскать убийцу, чтобы доказать свою невиновность. Наконец он находит Ху, но того спасает его учитель. Тем временем Чжэн нанимает для поимки беглеца известного воина по имени Шэнь Юэ, который когда-то был учеником господина Лю.

Несмотря на то, что Юэ хочет наказать Жуфэна, он не убивает его, а отправляется с ним в суд. Это противоречит приказу министра, согласно которому Жуфэн должен быть убит на месте. По пути двое внезапно встречают Ху Луна. Жуфэн пытается наказать мерзавца, но ему мешает учитель Ху Луна. В итоге Ху Лун, а за ним и Жуфэн, сбегают во время схватки между Юэ и учителем Ху Луна. Позже Лун признаётся своему мастеру, что ему было приказано убить господина Лю, и учитель вступает в схватку с министром, в результате которой погибает.

Жуфэн, находясь на свободе, изучает у одного парня и его сестры стиль «Стальная броня», а затем и «Стальной палец», чтобы победить министра. Но его обучение прерывается, когда прибывает Юэ, чтобы снова арестовать беглеца. Юэ начинает сомневаться в виновности схваченного и даёт ему три дня, чтобы тот смог всё выяснить и восстановить своё доброе имя. В конце концов заговор министра раскрыт и он вынужден биться с Юэ и Жуфэном.

В ролях 
  — генерал Сяо Жуфэн
 Хван Чжон Ри — высший чиновник министерства уголовных дел Чжэн Чжун
 Тино Вон — Шэнь Юэ
 Филлип Ко — учитель Ху Луна
  — (в эпизоде)
 Юнь Пиу — (в эпизоде)
  — Ху Лун
 Сюй Ся — (в эпизоде)
 Чуань Юань — высший чиновник военного ведомства Лю Тяньхэ

Съёмочная группа 
 Кинокомпания: Lai Wah Film Co.
 Исполнительный продюсер: Ся Фань
 Режиссёр: Ын Сиюнь
 Ассистент режиссёра: Лили Лю, Норман Ло
 Сценарий: Ын Сиюнь, Тхун Лоу
 Постановка боёв: Юнь Вопхин, Сюй Ся, Юнь Пиу, , 
 Художник: Джонатан Тин
 Композитор: Чау Фуклён
 Оператор: Чён Хой
 Грим: Чжоу Линлун
 Монтажёр: Пхунь Хун
 Дизайнер по костюмам: Хун Кхюньхой, Вон Сиумань

Реакция 
Борис Хохлов (HKCinema.ru):  Бен Джонсон (Kung Fu Movie Guide):  Авторы книги The Encyclopedia of Martial Arts Movies:

Примечания

Ссылки 
   
 «Неуязвимый»  на сайте  
 «Неуязвимый»  на сайте Hong Kong Movie DataBase

Фильмы-драмы Гонконга
Фильмы-боевики Гонконга
Фильмы на языке путунхуа
Фильмы о боевых искусствах